Carlos Vera Rodríguez puede referirse a varias personas:

 Carlos Vera (1955-), periodista y político ecuatoriano;
 Carlos Vera (1976-), árbitro de fútbol ecuatoriano.